Цховре́бов (Цховребова) () — осетинская фамилия, распространена в Южной Осетии. Известные носители:

  (род. 1996) — российский дзюдоист, бронзовый медалист чемпионата России в тяжёлом весе (2018).
 Цховребов, Альберт Иналович (род. 1993) — российский футболист.
 Цховребов, Андрей Никифорович (1939—1991) — чемпион СССР и Европы по вольной борьбе.
 Цховребов, Вадим Шотаевич — кандидат в президенты Южной Осетии (2011).
 Цховребов, Григорий Иванович (1924—2003) — лётчик гражданской авиации, Герой Социалистического Труда.
 Цховребов, Гурам Ясонович (1938—1998) — советский футболист.
 Цховребов, Иван Давидович (1913—1943) — Герой Советского Союза.
 Цховребов, Станислав Сосланович (род. 1969) — советский и российский футболист и тренер.
 Цховребов, Харитон Николаевич (1920—2014) — заслуженный пилот СССР, ветеран Великой Отечественной войны.

 Цховребова, Манана Оскеевна (1952—1993) — советская киноактриса.
 Цховребова, Мери Багратовна (pод. 1934) — осетинская писательница.
 Цховребова, Ольга Дмитриевна (1926—2018) — советский учёный и педагог.